72-я пехотная дивизия () — соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

История дивизии

Формирование, Франция, 
72-я пехотная дивизия была сформирована 19 сентября 1939 года на базе пограничной комендатуры города Трир. 72-я пехотная дивизия (до 19 сентября 1939 года — пограничная дивизия Трира), с началом войны против Польши была мобилизована и оборонялась на Западном вале. Весной 1940 года дивизия была переведена на военный полигон в Тюрингии. С началом французской компании она была выведена из резерва немецкого верховного командования и участвовала в боевых действиях.

Балканы 
1 марта 1941 года дивизия выдвинулась через горную Болгарию в сторону Греции. Бои Балканской кампании начались в апреле с прорывом через укрепленную линию Метаксаса. Северная греческая армия сдалась 9 апреля, после падения Салоников. Передовые части дивизии нанесла поражение частям Британского экспедиционного корпуса в районе Олимпа и на Фермофилах. Ещё раньше немецкие танковые части 26 апреля добрались до Афин. После окончания боев соединение выдвинулось к румынским нефтяным месторождениям недалеко от Плоешти.

В составе 11-й армии 
22 июня 1941 года началось нападение на Советский Союз. Дивизия входила в группу армий «Юг». Город Кишинёв был захвачен в ходе уличных боёв. После переправы через Днестр в районе Берислава на штурмовых катерах и резиновых лодках была захвачена линия Сталина. После форсирования Днепра и боев в Северном Причерноморье в сентябре был взят Мелитополь. С середины сентября 1941 года 72-я пехотная дивизия находилась на Перекопе. После этого дивизию перебросили на полуостров Крым, где она воевала с 16 ноября 1941 года взяв города Симферополь, Ялту и в ходе дальнейшего продвижения по Севастопольскому шоссе Алупку и Байдары. Первый штурм Севастопольской крепости в декабре не удался. Когда в январе 1942 года Красная Армия высадилась в восточном Крыму в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции, там дислоцировался 105-й полк дивизии. Остальная часть дивизии находилась на позициях под Севастополем до июня 1942 года. Во время решающего штурма Севастополя 4 июля 72-я пехотная дивизия участвовала в атаках с тяжёлыми потерями.

В марте 1945 года дивизия в составе 5-го армейского корпуса второго формирования

Организация 
В состав 72-й пехотной дивизии входили: 
 105-й пехотный полк, командир оберст (полковник) Фридрих-Вильгельм Мюллер (Friedrich-Wilhelm Muller). 1-й батальон майор Bernhardt, 2-й батальон майор Hohn, 3-й батальон гауптман Nietsche

Командиры дивизии

Примечания

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Band 9. Die Landstreitkräfte 281—370. Biblio-Verlag, Bissendorf 1974, ISBN 3-7648-1174-9.
 Franz Pesch, Hans May, Matthias Roth und Jupp Steffen: Die 72. Infanterie Division 1939—1945 in Wort und Bild, Podzun-Pallas-Verlag, 1962.
 Werner Schulze: Traditionsgemeinschaft der 72. Inf.Div: 72. Infanterie-Division — 342. Infanterie-Division: Dokumentation, Hannover 1978.
 Karl-Heinz Golla: Der Fall Griechenlands 1941, Verlag E.S. Mittler & Sohn, 2007. ISBN 978-3-8132-0882-5.
 Nigel Askey: Operation Barbarossa: the Complete Organisational and Statistical Analysis, and Military Simulation, Volume IIA, Lulu Publishing, 2013, ISBN 978-1-304-45329-7
 Mitcham, Samuel W., Jr. (2007). German Order of Battle. Volume One: 1st — 290th Infantry Divisions in WWII. PA; United States of America: Stackpole Books, S. 122—123. ISBN 978-0-8117-3416-5.

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году